O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2010 foi a 33ª edição da competição, sendo realizada em Hatay, Turquia de 2 a 25 de dezembro. O torneio foi realizado no Sistema eliminatório, cada par consistindo em dois jogos com o vencedor avançando. Em caso de empate, uma prorrogação rápida era jogada no dia seguinte. A final consistiu em um match de quatro partidas com o controle de tempo clássico seguindo de quatro jogos rápidos.

Hou Yifan venceu a competição tornando-se a mais jovem campeã mundial de xadrez da história.

Participantes 
Os jogadores foram escolhidos com base no rating ELO, exceto a campeã Alexandra Kosteniuk que foi a primeira do sistema de emparelhamento.

A número um do mundo em rating ELO, Judit Polgar, não participou da competição. A número 5 Nadezhda Kosintseva também não. Também não participaram, Iweta Rajlich e Arianne Caoili que estavam impossibilitadas de participar, e suas oponentes, Jovanka Houska e Ju Wenjun, foram para a segunda rodada por bye.

Resultados

Partida Final 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Final Match
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! Total
|-
| align=left | Ruan Lufei
| style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || ½ || style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||3
|-
| align=left | Hou Yifan
| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||5
|}

Sistema Eliminatório

Ligações externas 
 
 
 

Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
2010 no xadrez
Desporto na Turquia em 2010